Stig Fredriksson kan syfta på:

Stig Fredriksson, 1929–2008, finländsk målare
Stig Fredriksson (företagsledare), 1939–2008, tidigare VD i Herenco-koncernen
Stig Fredrikson, född 1945, journalist och utrikeskorrespondent
Stig Fredriksson (fotbollsspelare), född 1956, fotbollsspelare i IFK Göteborg